San Francisco de Tiznados peut désigner :

Toponymes

San Francisco de Tiznados : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico ;
 San Francisco de Tiznados : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Tiznados de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme